Sáros turisztikai régió Szlovákiában
 Sáros vára
 Sáros vármegye
 Sáros (rom. Șoarș) község Romániában, Brassó megyében
 Magyarsáros (rom. Deleni) falu Romániában, Maros megyében
 Nagysáros (szk. Veľký Šariš) város Szlovákiában, az Eperjesi kerület Eperjesi járásában
 Kissáros (szk. Malý Šariš) község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Eperjesi járásában
 Szászsáros (románul Șaroș pe Târnave) falu Romániában, Szeben megyében

Lásd még: Sárospatak